Алекса́ндр Фили́ппов:
 
 Филиппов, Александр Васильевич (1918—1975) — артиллерист, Герой Советского Союза.
 Филиппов, Александр Викторович (род. 1962) — советский и российский историк-японист.
 Филиппов, Александр Владимирович (род. 1973) — казахстанский хоккеист.
 Филиппов, Александр Гаврилович — советский журналист.
 Филиппов, Александр Геннадьевич (род. 1958) — российский художник.
 Филиппов, Александр Данилович — председатель колхоза в Красноярском крае, Герой Социалистического Труда.
 Филиппов, Александр Иванович (1924—2010) — Герой Советского Союза.
 Филиппов, Александр Ильич (1892—1962) — русский футболист.
 Филиппов, Александр Никитич (1853—1927) — русский юрист, профессор.
 
 Филиппов, Александр Павлович (1932—2011) — русский поэт, переводчик.
 Филиппов, Александр Фридрихович (род. 1958) — русский социолог, философ.